Bakuba steht für:
 Bantu-Ethnien der historischen Kuba-Föderation in Zentralafrika
 Baquba, eine Stadt im Irak